Гай Мами́лий Ате́лл () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Мамилий Ателл (не позже 225 — 174 до н. э.) — верховный курион в 209—174 годах до н. э., эдил 208 года до н. э. и претор на Сицилии в 207 году до н. э.;
 Гай Мамилий Ателл (II—I вв. до н. э.) — сенатор в промежутке между 109 и 80 годами до н. э., потомок предыдущего.

Примечания